Het ATP-toernooi van São Paulo 1990 (officieel: Banespa Open) werd van 22 tot en met 29 oktober gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo